Kim Min-seok (langebaanschaatser)
 Kim Min-seok (kunstschaatser)
 Kim Min-seok (tafeltennisser)
 Kim Min-seok (worstelaar), uit Zuid-Korea